Nan K’ou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nangangzhi Hangdao, havskanal, Shanghai, 
 Juyong Guan, bergspass, Peking, 

Robotskapade Kinaförgreningar